Композит.
 Композит — композиционный материал, искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела между ними.
 Композит — бинарная операция над двумя расширениями поля , дающая минимальное расширение расширение , содержащее исходные в качестве подрасширений.
 «Композит» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.